Alain Flick (1949-), comédien français
 Dario Alessandro Barbanti-Flick (1997-), musicien et acteur allemand
 Elmer Flick (1876-1971), joueur américain de baseball
 Friedrich Flick (1883-1972), homme d'affaires allemand
 Giovanni Maria Flick (1940-), juriste, magistrat, professeur de droit et un homme politique italien
 Hans-Dieter Flick (1965-), joueur et entraineur allemand de football 
 Klaus-Dieter Flick (1937-), avocat et courtier financier allemand, collectionneur et marchand d'arts, reliques et matériels militaires national-socialistes
 Stephen Hunter Flick (1949-), monteur son américain

Flick peut aussi se référer à :
 Flick's chicks (les filles de Flick), film américain de James Tucker, sorti en 2010.

Homonymie de patronyme